Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Cahill e Terry Moor che hanno battuto in finale Marcelo Lara e Jasjit Singh 6–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie 
 Vijay Amritraj /  Anand Amritraj (primo turno)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indian Open 1977